Николо-Раменское сельское поселение — упразднённое сельское поселение, входившее в состав Череповецкого района Вологодской области. Административный центр — деревня Николо-Раменье.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Николо-Раменский сельсовет.

Законом Вологодской области от 28 апреля 2015 года № 3632-ОЗ, Коротовское, Николо-Раменское и Ягницкое сельские поселения преобразованы, путём объединения, в сельское поселение Уломское с административным центром в деревне Коротово.

По данным переписи 2010 года население — 641 человек.

Глава поселения — Баталин Сергей Александрович.

География 
Расположено на юго-западе района. Граничит:
 на севере с Коротовским сельским поселением,
 на востоке с Мяксинским сельским поселением,
 на юго-востоке с Ягницким сельским поселением,
 на западе с Тверской областью (часть границы проходит по Рыбинскому водохранилищу).

Территория сельского поселения дважды соприкасается с Рыбинским вдохрнилищем: один рукав образует юго-западную границу (на берегу расположены деревни Харламовская, Бор, Красный Двор), другой заходит на территорию в северо-восточной части (на берегу деревни Дмитриево, Заречье, Браславль). По территории поселения протекают реки Колоденка, Подзагорская, Вочкомка, расположены озёра Игнатьевское, Сокольницкое.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. С тех пор состав Николо-Раменского сельсовета не менялся.

В состав сельского поселения входило 20 деревень.

Примечания

Ссылки 
 Николо-Раменское сельское поселение на сайте администрации Череповецкого района

Упразднённые муниципальные образования Череповецкого района
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году